

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Начало правления в одной из областей Египта Псамметиха (Набушезибанни), сына Нехао.
 664—656 — Фараон Тануатамон (Тальтамон) (+653).
 Гиг с помощью Ашшурбанипала изгнал киммерийцев из Лидии и заставил их отступить на восток.

Китай 
 30-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Умер князь Цинь Сюань-гун (у него осталось 9 сыновей), но ему наследовал младший брат Чэн-гун (эра правления 663—660). Сюань-гун жил во дворце Янгун, похоронен в Ян, при нём впервые установили добавочный месяц.
 Летом луское войско собралось в местности Чэн.
 В 7 луне цисцы покорили город Чжан в княжестве Цзи.
 В 8 луне, в день гуй-хай похоронили цзискую княгиню Шу-цзи.
 В Лу в 9 луне, в день гэн-у, при новолунии, отмечено солнечное затмение; били в барабаны и принесли в жертву духам животное (в «Ши цзи» не отмечено). По современным данным, затмение произошло 28 августа 664 года до н. э. 
 Зимой князья Лу и Ци встретились на луском берегу пограничной реки Цзи.
 Зимой цисцы воевали с горными жунами.

Скончались 
 Нехо I, царь Египта.

См. также

Примечания